Crangon är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Fabricius 1798. Crangon ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Crangon